PoChickenPo é um jogo eletrônico desenvolvido pela Tectoy Digital exclusivamente para os aparelhos iPod Touch e iPhone. O jogo é uma parceria da Tectoy e os produtores de "Galinha Pintadinha" animado de sucesso na internet e DVDs produzido pela Bromélia Filminhos.

No jogo, o jogador utiliza a tela sensível ao toque para girar, deslizar ou virar os personagens de ponta-cabeça.

Referências

Ligações Externas
 Site Oficial

Jogos eletrônicos desenvolvidos no Brasil
Jogos eletrônicos de 2009
Jogos para iPod
Jogos para iOS